Riccia kan syfta på:

 Riccia, Molise – en kommun i Italien
 Riccia (fjärilar) – ett släkte fjärilar
 Riccia – ett släkte mossor, se rosettmossor